Серге́й Вале́рьевич Миха́йлов:
 Михайлов, Сергей Валерьевич (псевдоним: Стиллавин; род. 1973) — теле- и радиоведущий.
 Михайлов, Сергей Валерьевич (род. 1978) — белорусский футболист.
 Михайлов, Сергей Валерьевич (род. 1983) — российский футболист.